Населені пункти в Чехії:

 Бенатки (Градець-Кралове)
 Бенатки (Світави)